Rödklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rödklobben (norr Brändö, Åland), 
 Rödklobben (nordost Brändö, Åland), 
 Rödklobben, Kimitoön, Åboland,

Se även
Rödkläppen

Robotskapade Finlandförgreningar